České příjmení Poláček znamená malý Polák (příp. polák), nosí je více různých osobností:

 František Poláček (1940–2017) – československý boxer
 Jan Poláček (sběratel) (1896–1968) – právník, sběratel lidových písní
 Jaroslav Poláček (1905–1927) – český fotbalista
 Jiří Poláček (1946–2016) – český fotograf
 Jiří Poláček (lední hokejista) (* 1943) – český hokejista
 Josef Poláček, více osobností, viz rozcestník
 Karel Poláček (1892–1945) – český spisovatel
 Karel Poláček (politik) (1913–1976) – český a československý fotbalista a politik KSČ, poúnorový ministr
 Lumír Poláček (* 1960) – český archeolog
 Martin Poláček, více osobností, viz rozcestník
 Miroslav Poláček (1921–2016) – český fotbalista
 Peter Poláček (* 1956) – slovenský fotbalista
 Petr Poláček (* 1984) – český zpěvák
 Přemysl Poláček (1941–1963) – český malíř a grafik
 Stanislav Poláček (* 1965) – slovenský fotbalista
 Tomáš Poláček (* 1980) – český fotbalista
 Tomáš Poláček (novinář) (* 1977) – český novinář a cestovatel
 Vladimír Poláček (1925–2009) – český teolog, právník, kněz a učitel
 Zdeněk Poláček (* 1937) – český hokejista a trenér

ženský tvar s přechýlením
 Františka Poláčková (* 1926) – moravská folkloristka, lidová umělkyně
 Klára Poláčková viz Klára Kolouchová (* 1978) – česká sportovkyně, horolezkyně
 Olga Poláčková-Vyleťalová (* 1944) – česká výtvarnice
 Veronika Poláčková (* 1982) – česká herečka z brněnského divadla

cizojazyčná transkripce
 Caroline Polachek (* 1985) – americká zpěvačka slovensko-židovského původu

podobné
 Polák (příjmení) – rozcestník

Česká příjmení
Židovská příjmení